Luis Maria Chiappe, Argentijns paleontoloog en directeur van het Natural History Museum of Los Angeles County
 Jean-François Chiappe, Frans historicus